Geßlingen ist der Name folgender Orte:
 Geßlingen (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Guessling (deutscher Name), Ortsteil der Gemeinde Guessling-Hémering, Département Moselle, Frankreich